Francja:
 Rive-de-Gier – gmina
 Rive gauche – obszar Paryża

Włochy:
 Rive – gmina
 Rive d’Arcano – gmina

Osoby:
 Bernhard Rive – niemiecki teolog
 Joey Rive – amerykański tenisista
 Richard Rive – południowoafrykański pisarz

Zobacz też:
 Belle Rive
 Magneux-Haute-Rive